Acinonyx jubatus — espécie de felino cujo nome comum é chita
Chita (tecido) — tecido de algodão

Geografia

Colômbia 
 Chita (Colômbia)

Japão 
Chita (Aichi) — cidade
Distrito de Chita

Rússia 
Chita (Zabaykalsky) — cidade
Oblast de Chita

Cheeta ou Cheetah 
Cheeta (chimpanzé) — chipanzé que participou em vários filmes da série Tarzan
Mulher-Leopardo — personagem da DC Comics cujo nome na versão em inglês é Cheetah
CheetahTemplate — linguagem de padrões

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de personagens